Hesselby eller Hässelby är ett ort- eller gårdsnamn som kan syfta på:

Gotlands kommun
 Hesselby – en järnvägsstation i Dalhems socken, Gotland
 Hässelby naturreservat – ett naturreservat i Lojsta socken på Gotland

Heby kommun
 Hässelby, Heby kommun – en gård i Harbo socken, Heby kommun

Stockholms kommun
 Hässelby villastads municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Spånga landskommun 1913–1926
 Hässelby villastads köping – en tidigare kommun i Stockholms län 1926–1949
 Hässelby stadsdelsområde – ett stadsdelsområde i Västerort 1997–1998
 Hässelby-Vällingby stadsdelsområde – en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun 1998–
 Hässelby gård – en stadsdel i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde
 Hässelby slott – ett tidigare säteri i Hässelby gård
 Hässelby strand – en stadsdel i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde
 Hässelby strand (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation längs Stockholms tunnelbana
 Hässelby villastad –  en stadsdel i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde
 Hässelby församling – en församling i Spånga kontrakt i Stockholms stift 1962–
 Hässelby Strands kyrka – en kyrkobyggnad i Hässelby församling
 Hässelby Villastads kyrka – en kyrkobyggnad i Hässelby församling
 Hässelby distrikt – ett distrikt i Stockholms kommun och Stockholms län 2016–
 Hässelby – omfattar stadsdelarna Hässelby gård, Hässelby strand och Hässelby villastad

Uppsala kommun
 Hässelby gård, Uppsala kommun – en herrgård i Tuna socken
 Hässelby, Börje socken – en by i Börje socken

Se även
 Hässleby